

Cinema 
 Otis – film del 2008 diretto da Tony Krantz
 Otis B. Driftwood – personaggio creato da Rob Zombie per i film La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Otis – città della contea di Washington, Colorado
 Otis – città della contea di Rush, Kansas
 Otis – città della contea di Hancock, Maine
 Otis – comune della contea di Berkshire, Massachusetts

Musica 
 Otis – album di Mojo Nixon del 1990
 Otis – canzone di Jay-Z e Kanye West estratta come singolo dall'album Watch the Throne

Onomastica 
 Otis – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi 
 Otis – personaggio del film Barnyard - Il cortile e della serie Barnyard - Ritorno al cortile
Otis – personaggio del film Kate & Leopold interpretato da Philip Bosco
 Otis – pupazzo della BBC
 Otis Milburn - protagonista della serie Sex Education

Persone 
 Carré Otis – modella e attrice statunitense
 Otis – ring name del wrestler Nikola Bogojević
 Elisha Graves Otis – inventore e fondatore della Otis Elevator Company

Televisione 
 Corsa contro il tempo (Otis) – episodio della seconda stagione di Prison Break

Zoologia 
 Otis – genere delle Otididae il cui unico membro è la Otis tarda o Grande otarda

Istruzione
 Otis College of Art and Design – scuola d'arte statunitense

Aziende
 Otis Elevator Company – azienda di ascensoristica statunitense